Esistono più comuni francesi con questo nome

 Chambry – Aisne
 Chambry – Senna e Marna